Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1994.

Boris Becker era il detentore del titolo.

Stefan Edberg ha battuto in finale Paul Haarhuis 6-3, 6-2, aggiudicandosi il titolo

Teste di serie 

  Pete Sampras (primo turno)
  Michael Stich (secondo turno)
  Stefan Edberg (campione)
  Goran Ivanišević (semifinale)

 Marc-Kevin Goellner (primo turno) 
 Javier Sánchez (primo turno) 
 Andrej Čerkasov (primo turno) 
 Magnus Larsson (primo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 1994
ATP Tour 1994